Михаи́л Ахма́нов — псевдоним писателя-фантаста Михаи́ла Сергеевича Нахмансо́на (29 мая 1945 года г. Ленинград — 10 января 2019 года, Санкт-Петербург) — учёный-физик и литератор, член Союза писателей Санкт-Петербурга. Получил известность как писатель-фантаст и автор ряда учебных пособий для людей с сахарным диабетом. Жил в г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Биография 
Михаил Сергеевич Нахмансон (литературный псевдоним Михаил Ахманов) родился 29 мая 1945 года в г. Ленинграде, СССР в семье военного врача. Петербуржец в третьем поколении. В детстве странствовал с матерью и отцом-офицером по европейской части Советского Союза от Кольского до Крымского полуострова. Учился в десяти школах в разных городах, десятый класс окончил в г. Смоленске с золотой медалью. В 1962 году поступил на первый курс Физического факультета Ленинградского государственного университета, закончил его в декабре 1967 года, был принят в аспирантуру и в мае 1971 года защитил диссертацию, получив учёную степень кандидата физико-математических наук. В конце восьмидесятых прошлого века начал переводить англо-американскую фантастику. В мае 1998 года вступил в Союз писателей Санкт-Петербурга, закончил научную карьеру и сделался профессиональным литератором.

10 января 2019 года скончался в Санкт-Петербурге на 74 году жизни от рака.

Семья 
Отец — Сергей Хаимович Нахмансон, полковник, военный врач, кандидат медицинских наук (скончался в 1997 году). Мать — Юдифь Евсеевна Нахмансон, домохозяйка (скончалась в 1985 году). По линии отца семья происходит из Витебска; дед — инженер-энергетик, прадед — финансист. По линии матери семья происходит из Бобруйска; дед — плотник, прадед — извозчик. Женат с 1967 года. Жена — Курмакова Асия Сулеймановна, кандидат технических наук, доцент Ленинградского института советской торговли (скончалась за год до его смерти). Сын, Нахмансон Сергей Михайлович, 1973 года рождения.

Научная карьера 
Специальности: квантовая физика твёрдого тела, квантовая химия, рентгенофизика, математическая обработка результатов экспериментов. Тема диссертационной работы и ряда статей — расчёт электронной структуры молекул и твёрдых тел и интерпретация спектральных данных. После защиты диссертации тематику пришлось изменить. Несмотря на солидную научную подготовку, полученную в университете, Михаил Нахмансон не смог найти места в ВУЗе или в одном из академических институтов Ленинграда. В 1971 году поступил на работу в Специальное конструкторское бюро рентгеновской аппаратуры (СКБ РА), превратившееся со временем в Институт научного приборостроения ЛНПО «Буревестник» (Минприбор СССР). Занимался дифрактометрией, программным обеспечением автоматизированных рентгеновских приборов, качественным и количественным рентгенофазовым анализом. Работал в должностях старшего инженера, руководителя группы, заведующего лабораторией. В начале девяностых годов возглавил дочернее научное предприятие при ЛНПО «Буревестник» и пребывал в должности директора до начала 1998 года. Научные труды: две книги и около сотни статей.

Литературная карьера 
Работу в литературной сфере начал в качестве переводчика (рассказы Азимова, Дика, Ван Вогта и других англо-американских фантастов). Первые крупные переводы: Стерлинг Ланье «Путешествие Иеро» и Филипп Фармер «В свои разрушенные тела вернитесь», «Сказочный корабль» (1991 год). В ближайшие пять лет познакомил российских любителей фантастики с рядом сериалов: «Мир Реки» Фармера, «Всадники Перна» Энн Маккефри, «Ленсмены» «Дока» Смита, «Приключения Ричарда Блейда» Джеффри Лорда. Затем писал сиквелы к сериалам о Ричарде Блейде и Конане Варваре, что стало для него хорошей литературной школой.

Первый оригинальный роман «Скифы пируют на закате» вышел в 1996 году
в издательстве «Эксмо», с которым Ахманов сотрудничает уже около двадцати лет. В период с 1996 по 2014 год опубликовал более сорока фантастических, приключенческих и исторических романов. Две книги написаны в соавторстве с зарубежными писателями: «Капитан Френч, или Поиски рая» (с Крисом Гилмором, Англия) и «Мир Смерти. Недруги по разуму» (с Гарри Гаррисоном, США, соавторство формальное).

С 1998 года начал работать в научно-популярном жанре. Наиболее значимый проект — учебные пособия для людей с сахарным диабетом (написаны совместно с эндокринологом Хаврой Астамировой). В 1998—2013 годах суммарный тираж этих книг превысил шестьсот тысяч экземпляров, они стали известны среди русскоязычного населения США, Германии, Израиля, Австралии, а также в странах ближнего зарубежья. В настоящее время проект активно развивается за счёт привлечения средств массовой информации в области диабета. Также опубликовал книгу о питьевой воде, документальный роман о Праге (совместно с чешским литератором Владо Риша) и другие произведения.

В 2005 году начал преподавать на курсах «Литератор» (устроители — Союз писателей Санкт-Петербурга и Государственный институт культурных программ). Читал лекции по основам литературного мастерства, остросюжетной и научно-популярной литературе. На базе этих курсов подготовил пособие для начинающих литераторов («Эксмо», 2014 год).

Ряд книг (фантастика и пособия для людей с диабетом) переведены на польский, чешский, болгарский и латышский языки.

Награды и литературные премии 
 2002: Литературная премия имени Александра Беляева за перевод книги Джеймса Глейка «Хаос. Создание новой науки».
 2007: Золотой знак издательства «Эксмо» за успешное десятилетнее сотрудничество.
 2009: Премия литературного фестиваля «Невский проспект» за роман «Ассирийские танки у врат Мемфиса».
 2011: Почётный знак Российской диабетической ассоциации за серию публикаций о сахарном диабете.

Библиография

Основные научные труды 
 Нахмансон М. С. «Расчет электронной структуры соединений лёгких элементов применительно к интерпретации рентгеновских спектров», Ленинградский государственный университет, 1971. Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.
 Васильев Е. К., Нахмансон М. С. «Качественный рентгенофазовый анализ» — Новосибирск: Наука, 1986. — 195 с. — 1500 экз.
 Нахмансон М. С., Фекличев В. Г. «Диагностика состава материалов рентгенодифракционными и спектральными методами» — Ленинград: Машиностроение, 1990. — 357 с. — 2600 экз. — ISBN 5-217-00915-2.
 Статьи в журналах: «Физика твёрдого тела», «Soviet Physic — Solid State», «Вестник Ленинградского университета», «Журнал структурной химии», «Теоретическая и экспериментальная химия», «Известия Академии наук СССР», «Кристаллография», «Автометрия», «Приборы и системы управления» и в других изданиях.

Фантастика, приключенческие и исторические романы 
Дилогия «Двеллеры»

 
 
 
 

Тетралогия «Принц вечности» («Хроники Дженнака»)
 
 
 
 

Трилогия «Дик Саймон»
 
 
 
 
 

Дилогия «Первопроходец»
 
 
 

Дилогия «Крысолов»
 
 

Дилогия «Оружейная империя» («Алексей Каргин»)
 
 
 

Дилогия «Флибустьер»
 
 
 

Сериал «Пришедшие из мрака» — «Ивар Тревельян»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дилогия «По ту сторону неба»
 
 
 

Дилогия «Сослагательные времена»
 
 
 

Дилогия «Забойщик»
 
 

Дилогия «Зов из бездны»
 
 

Отдельные произведения

Литература для людей с диабетом

Научно-популярные произведения

Переводы

Сиквелы

Очерки, статьи 
 «Искусительный титул» на ресурсе opec.ru
 «Камни памяти. Лев Куклин»
  «Наш Гарри Гаррисон»
 «Возможный источник идей для научной фантастики» — «Полдень XXI век», сентябрь 2007, с. 157—165
 «Некоторые проблемы, связанные с гипотетическим посещением Земли инопланетными пришельцами» — «Полдень XXI век», декабрь 2007, с. 165—172
 «Тунгусский метеорит — межзвездный корабль?» — «Феномен Тунгуски: многоаспектность проблемы» (сборник научных трудов — к 100-летию Тунгусского события 1908 г.) — Новосибирск: Агрос, 2008, с. 168—171
 «К вопросу о глобальном потеплении»
 «Пауль Вильгельм Генрих Лангерганс, 1847—1888 гг.», очерк жизни и деятельности — медицинский журнал «Диабет. Образ жизни», 2013, № 3, с. 38-41.
 «Эллиот Проктор Джослин, 1869—1962 гг.», очерк жизни и деятельности — медицинский журнал «Диабет. Образ жизни», 2014, № 1, с.11-14.

Примечания

Литература 
 «Who is Who в России» — Zug (Schweiz): Hubners Who is Who, 2007, 1963 с. (стр. 1190), ISBN 978-3-7290-0063-6
 
 Валерия Стрельникова. Рецензия на «Настольную книгу диабетика» (первое издание) // газета «Известия». 25 августа 1999.
 Лев Куклин. Рецензия на роман М. Ахманова «Среда обитания» // журнал «ПИТЕРbook». 2004. № 5.
 А. И. Колганов. «Редкий жанр: утопия» // журнал «Альтернатива». 2005. № 2. Рецензия на роман М. Ахманова «Ливиец».

Ссылки 
 Сайт Михаила Ахманова
 Произведения Михаила Ахманова в библиотеке «Фантаст»
 Биография и произведения Михаила Ахманова на сайте «Книжная полка букиниста»
 Страница Михаила Ахманова на сайте «Лаборатория фантастики»
 Интервью ресурсу Il futuro e tornato, Италия
 
 

Писатели России по алфавиту
Писатели-фантасты России
Русские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени Александра Беляева
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Кандидаты физико-математических наук
Авторы вселенной Конана
Русские писатели XXI века
Писатели по алфавиту
Писатели России XXI века
Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели Санкт-Петербурга